Giovanni Anastasi ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Anastasi (Maler) (1653–1704), italienischer Maler 
 Giovanni Anastasi (Händler) (1765–1860), griechischer Antikenhändler
 Giovanni Anastasi (Autor) (1861–1926), Schweizer Lehrer, Journalist und Schriftsteller